Arogundade ist der Familienname folgender Personen:

 Jude Ayodeji Arogundade (* 1961) nigerianischer Geistlicher, Bischof von Ondo
 Muslim Aremu Arogundade (* 1926), nigerianischer Sprinter